Gannet kan syfta på:
Barzillai Gannett (1764–1832), en amerikansk politiker
Fairey Gannet – ett brittiskt ubåtsjaktflygplan

Geografi
 Gannet Passage – ett sund i Australien

Se även
Gannet Island
Gannet Lake
Gannet Point